Aasmund Brynildsen – poeta e traduttore norvegese
 Diderich Anton Brynildsen – politico norvegese
 Eyvind Brynildsen – pilota di rally norvegese
 Knut Brynildsen – ex calciatore norvegese, attaccante
 Ivar Brynildsen – giornalista norvegese